ФИБА Лига шампиона 2018/19. () je била 3. сезона клупског кошаркашког такмичења у Европи, под покровитељством ФИБЕ.

Учесници

Прво коло квалификација  
Жреб парова првог кола квалификација обављен је 10. јула 2018. у Женеви. Парови играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика. Тимови који су се на жребу нашли у групи повлашћених имају предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 20. и 21. септембра, а реванши 22. и 24. септембра 2018. године.

Друго коло квалификација 
Жреб парова другог кола квалификација обављен је 10. јула 2018. у Женеви. Парови играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика. Тимови који су били победници парова 1-6 првог кола квалификација имали су у овом колу предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 25. и 26. септембра, а реванши 27. и 29. септембра 2018. године. 

Победник 1. пара другог кола квалификација обезбедио је директан пласман у групну фазу.

Треће коло квалификација  
Жреб парова трећег кола квалификација обављен је 10. јула 2018. у Женеви. Парови играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика. Тимови који су се такмичењу прикључили тек од овог кола имају предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице се играју 1. октобра, а реванши 4. октобра 2018. године.

Групна фаза 
Жреб за групну фазу ФИБА Лиге шампиона обављен је 10. јула 2018. у Женеви.

Групна фаза играће се од 9. октобра 2018. до 6. фебруара 2019. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Осмина финала 
Жреб парова осмине финала, четвртфинала и полуфинала обављен је 8. фебруара 2019. године у Женеви. Парови играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика. Тимови који су се на жребу нашли у групи повлашћених имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овој рунди се не могу састати клубови који су се у претходној фази такмичења налазили у истој групи. Прве утакмице су игране 5. и 6. марта, а реванши 12. и 13. марта 2019. године.

Четвртфинале 
Парови играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика. Тимови који су били победници парова 1-4 осмине финала имају у четвртфиналу предност играња друге утакмице на домаћем терену. Прве утакмице се играју 26. и 27. марта, а реванши 2. и 3. априла 2019. године.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне био одигран у Антверпену од 3. до 5. маја 2019. године. Жреб парова полуфинала обављен је 10. априла 2019. у Антверпену.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола и фаза плеј-офа

Годишње награде

Види још 
 Евролига 2018/19.
 УЛЕБ Еврокуп 2018/19.

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Сезоне ФИБА Лиге шампиона
Сезона 2018/19. у европској кошарци